Лимојн има више значења:
 Лимојн (Небраска)
 Лимојн (Пенсилванија)